Royal Marine steht für:

 Operation Royal Marine, geplante Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Royal Marines, britische Marineinfanterie

Siehe auch:
 Königliche Marine